Émile Faure peut désigner :

 Émile Faure (1873-1953), homme politique français ;
 Émile Faure (1890-1940), homme politique français.